

Astronautica 
 Space Shuttle Enterprise – primo Space Shuttle costruito dalla NASA

Astronomia 
 9777 Enterprise – asteroide della fascia principale

Economia 
 Enterprise – in economia aziendale termine inglese che indica l'impresa o azienda

Fantascienza 
 Nave stellare Enterprise – astronavi protagoniste delle serie televisive e cinematografiche di Star Trek
 Enterprise (NX-01) – astronave in cui sono ambientate le vicende della serie televisiva di fantascienza Star Trek: Enterprise
 Star Trek: Enterprise – serie televisiva trasmessa dal 2001 al 2005

Giostre 
 Enterprise (attrazione) – tipo di attrazione da Luna park

Geografia 
 Canada
Enterprise – cittadina dei Territori del Nord-Ovest
 Guyana
 Enterprise – villaggio della Demerara-Mahaica
 Stati Uniti d'America
 Enterprise – città della Contea di Coffee e della Contea di Dale, Alabama
 Enterprise – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Enterprise – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Enterprise – città della Contea di Clarke, Mississippi
 Enterprise – census-designated place della Contea di Clark, Nevada
 Enterprise – città della Contea di Wallowa, Oregon
 Enterprise – census-designated place della Contea di Harrison, Virginia Occidentale
 Enterprise – città della Contea di Washington, Utah
 Enterprise – città della Contea di Oneida, Wisconsin

Imbarcazioni 
 Enterprise – barca vincitrice dell'America's Cup del 1930
 Enterprise – classe velica

Informatica 
 Enterprise – Home computer del 1985

Pagine correlate 

USS Enterprise
HMS Enterprise